Prozedur, Prozedere (von  ‚vorwärtsgehen‘), Verfahrensweise und Verfahrensordnung bezeichnen:
 allgemein ein Verfahren (Begriffsklärung) oder einen Prozess.

Prozedur ist:
 in der Programmierung ein Stück wiederverwendbarer Code, siehe Prozedur (Programmierung).
 in der Medizin im DRG-System eine Klassifikation nach Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS)

Siehe auch: